Six Feet Under (engl. eine Umschreibung für eine Beerdigung oder begraben sein, wörtlich: 1,80m tief) steht für:

 Six Feet Under (Band), US-amerikanische Band
 Six Feet Under – Gestorben wird immer, US-amerikanische Fernsehserie
 Six Feet Under, Song von Billie Eilish